Elysée Kouadio (1990) – calciatore ivoriano
 Jeannot Ahoussou-Kouadio (1951) – politico ivoriano
 Konan Serge Kouadio (1988) – calciatore ivoriano
 Lucien Kassi-Kouadio (1963) – ex calciatore ivoriano